

Ethnonyme 
 Galates, ensemble des peuples protohistoriques habitant la Gaule ;
 Galates, partie de ce peuple ayant migré vers l’Asie Mineure.

Titres 

 Épître aux Galates, livre du Nouveau Testament.